In 1993 werd het negentiende voetbalseizoen gespeeld van de Letse Virslīga. Skonto werd kampioen.

Eindstand 

 VEF Riga wijzigde de naam in VEF/Zenta
 BFJK Daugavpils wijzigde de naam in Auseklis
 Torpedo Riga wijzigde de naam in Vidus Riga

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1993